Roter Kogel är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Lienz och förbundslandet Tyrolen, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Roter Kogel är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Roter Kogel är huvudsakligen mycket bergig. Den högsta punkten i närheten är Grossglockner,  meter över havet,  km nordost om Roter Kogel. Runt Roter Kogel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Matrei in Osttirol,  km väster om Roter Kogel. 

I omgivningarna runt Roter Kogel växer i huvudsak blandskog.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre